Клименко, Иван Иванович:
 Клименко, Иван Иванович (Герой Советского Союза) (1914—1942) — Герой Советского Союза.
 Клименко, Иван Иванович (политик) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
 Примечания